Nós na Fita é um espetáculo de comédia brasileiro.

O espetáculo satiriza situações do dia-a-dia. Fez enorme sucesso desde sua estreia na cidade do Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 2004. Atualmente, o Nós na Fita tem mais de 800 apresentações e está em turnê pelo Brasil. É formado por Marcius Melhem e Leandro Hassum
Esse espetáculo 'semi-educacional' fala sobre varios assuntos, entre eles sobre pleonasmo (repetição de uma mesma ideia em palavras diferentes) e palavrões (estes dois são os atos mais conhecidos do espetáculo).

Elenco 
 Marcius Melhem
 Leandro Hassum

Peças de teatro do Brasil
Humor